Die Liste der Länderspiele der färöischen Männer-Handballnationalmannschaft enthält alle Länderspiele der Nationalmannschaft Färöers im Hallenhandball.

Liste der Länderspiele

Weblinks 
 A-menn: Dystir og úrslit. In: hsf.fo, abgerufen am 15. März 2022.

Faroer
!Manner-Handballnationalmannschaft, Landerspiele